Amsterdam Tournament (hol.: Amsterdam Toernooi, pol.: "Turniej Amsterdamski") – dawny doroczny przedsezonowy turniej piłki nożnej, który odbywał się w Amsterdamie, w Holandii. Gospodarzem turnieju był AFC Ajax. Pierwszy turniej zorganizowano w 1975 roku z okazji obchodów siedemsetlecia Amsterdamu. W latach 1975-1996 był rozgrywany na De Meer Stadion, a w latach 1996-2009 na Amsterdam ArenA.
Jest on organizowany przez International Event Partnership (IEP).

Amsterdam Tournament jest następcą Amsterdam 700 Tournament, który pierwszy raz został rozegrany w 1975 roku dla uczczenia siedemsetlecia miasta Amsterdam. Był on rozgrywany corocznie do 1992 roku. Kolejna edycja, już pod nową nazwą i patronatem IEP, została rozegrana w 1999 roku.

W turnieju startują zawsze cztery drużyny, w tym gospodarz, czyli Ajax Amsterdam. Od 1999 roku w turnieju udział wzięły następujące drużyny: Arsenal, A.C. Milan, River Plate, Boca Juniors, FC Barcelona, Galatasaray SK, Manchester United, Liverpool, Internazionale, S.S. Lazio, Panathinaikos AO, FC Porto, Santos FC, Sevilla FC, Sunderland A.F.C., Valencia CF oraz SL Benfica.

W turnieju rozgrywane są cztery mecze, wszystkie na stadionie gospodarza, czyli na Amsterdam Arena. Odbywa się to przez trzy dni lipca lub sierpnia, z czego drugi dzień poświęcony jest na odpoczynek pomiędzy zmaganiami pierwszego i trzeciego dnia. Dwukrotnie zdarzało się odstępstwo od tej reguły: w latach 1999 i 2006 – rozgrywki trwały wtedy tylko dwa dni.

W turnieju tym stosuje się nietypowy sposób punktowania. Podobnie jak w większości turniejów i mistrzostw zwycięstwo jest nagradzane trzema punktami, remis jednym, a przegrana drużyna nie dostaje żadnych punktów. Jednak w Amsterdam Tournament drużyny dostają dodatkowy punkt za każdą zdobytą bramkę. Na przykład remis 3:3 przynosi obu drużynom taką liczbę punktów, jaką zdobyłby zwycięzca w meczu wygranym 1:0 (czyli 4 punkty). Stosowany jest taki system, aby zmobilizować drużyny do zdobywania jak największej liczby bramek i tym samym podnosząc widowiskowość gry.

Ponieważ turniej jest rozgrywany przed otwarciem sezonu piłkarskiego, drużyny nie walczą tak zaciekle jak w samym sezonie, jednakże jest to dobry sprawdzian umiejętności piłkarzy przed ważniejszymi rozgrywkami.

AFC Ajax, który jako gospodarz uczestniczy w każdej edycji turnieju od 1999 roku, zwyciężył go najwięcej, bo aż cztery razy. Drugi w tej klasyfikacji jest Arsenal z trzema zwycięstwami. Amsterdam Tournament jest pierwowzorem turnieju Emirates Cup, w którym stosuje się podobny system rozgrywek.

Turnieje 

Źródło:

Statystyki

Statystyki według klubu

Statystyki według kraju

Przypisy 

AFC Ajax
Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Holandii